Vulkaan-eilanden, een keten van kleine vulkanische eilanden bij Japan
Hoog eiland, of vulkaaneiland, een eiland van vulkanische oorsprong